Marcelle (voleibolista) — voleibolista brasileira
 1300 Marcelle — asteroide

Desambiguações de antropônimos